Бёрнс, Бернз, традиционно Бернс () — фамилия английского происхождения, а также топоним.

Фамилия

А 
 Бёрнс, Аарон (род. 1992) — североирландский футболист.
 Бёрнс, Адам (род. 1981) — регбист.
  (род. 1971) — австралийский футболист.
 Бёрнс, Александр (1805—1841) — английский дипломат, путешественник, исследователь.
 Бёрнс, Алистер (род. 1960-е) — английский кёрлингист и тренер.
 Бернс, Анна (род. 1962) — североирландская писательница.
 Бёрнс, Артур (1904—1987) — американский экономист и дипломат.

Б 
 Бёрнс, Боб (1950—2015) — американский барабанщик, участник группы «Lynyrd Skynyrd».
 Бёрнс, Бобби — басист Soulfly, гитарист Primer 55.
 Бёрнс, Брук (род. 1978) — американская актриса.
 Бёрнс, Брент (род. 1985) — профессиональный канадский хоккеист, защитник.

В 
  (1914—1998) — куратор ирландского музея, наиболее известный как специалист по граптолитам.

Г 
 Бёрнс, Гилберт (род. 1986) — бразильский боец ММА.

Д 
 Бёрнс, Джим (род. 1948) — американский актёр, гитарист и блюзовый музыкант.
 
 Бёрнс, Джордж (1896—1996) — американский актёр.

И 
 Бёрнс, Иан (род. 1985) — британский снукерист.
 Бернс, Идсон (1897—1985) — канадский военачальник и дипломат.

К 
 Бёрнс, Карл (род. 1958) — британский рок-музыкант, барабанщик.
 Бёрнс, Кен (род. 1953) — американский документалист.
 Бернс, Кенни (род. 1953) — шотландский футболист, наиболее известный по выступлениям за «Ноттингем Форест».
 Бёрнс, Конрад (1935—2016) — американский политик, сенатор США от штата Монтана.
 Бёрнс, Кристиан (род. 1974) — британский музыкант.
 Бёрнс, Кэтрин (род. 1945) — американская актриса.

Л 
 Бёрнс, Лиззи (1827—1878) — вторая жена Фридриха Энгельса.
 Бёрнс, Линдси (род. 1965) — американская гребчиха.
 Бёрнс, Ллойд (род. 1984) — валлийский регбист.

М 
 Бернс, Майк (род. 1970) — американский футболист.
 Бернс, Марк (род. 1983) — легкоатлет из Тринидада и Тобаго, призёр Олимпийских игр.
 Бёрнс, Мэри (1821—1863) — английская социалистка ирландского происхождения. Первая жена Фридриха Энгельса.
 Бёрнс, Мэрилин (1950—2014) — американская актриса.

Н 
 Бёрнс, Натан (род. 1988) — австралийский футболист, вингер клуба «Веллингтон Феникс» и сборной Австралии.
 Бёрнс, Николас (род. 1956) — американский дипломат.

П 
 Бёрнс, Пит (1959—2016) — британский певец и композитор, солист группы «Dead or Alive».
 Бёрнс, Полин (1872—1912) — американская художница и музыкант

Р 
 Бёрнс, Рики (род. 1983) — британский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой весовой категории.
 Бёрнс, Ричард (1971—2005) — английский автогонщик, чемпион мира по ралли 2001 года.

С

Т 
 Бёрнс, Томас Мэттью
 Бёрнс, Томи (1881—1955) — первый канадский боксёр-чемпион мира в супертяжёлом весе.
 Бернс, Томми (1956—2008) — британский (шотландский) футболист, тренер.

У 
 
 Бернс, Урсула — американский менеджер.

Ф 
 Бернс, Фрэнсис (род. 1948) — шотландский футболист.

Х 
 Бернс, Хизер (род. 1975) — американская актриса.

Ч 
 Бёрнс, Чарльз (род. 1955) — американский художник комиксов, иллюстратор и режиссёр.

Э 
 Бернс, Эвелин (1900—1985) — американский экономист английского происхождения.
 
 Бёрнс, Эмелия (род. 1982) — австралийская актриса.
 Бёрнс, Эмиль (1889—1972) — британский коммунист, писатель.

Вымышленные персонажи 
 Чарльз Монтгомери Бёрнс — персонаж телесериала «Симпсоны».

Топоним

Австралия 
 Бернс-Бич (Западная Австралия)

Пакистан 
 Бернс-Роуд — улица в центральной части Карачи

США 
 Бернс — город в округе Ларами, штат Вайоминг, США.
 Бёрнс — индейская колония (резервация), расположенная в штате Орегон, США.
 Бернс — в штате Висконсин.
 Бернс — город в округе Мэрион.
 Бернс — невключённая община в округе Игл.
 Бернс — в штате Нью-Йорк.
 Бернс — в штате Орегон.
 Бернс — в штате Теннесси.
 Бернс — в штате Иллинойс.
 Бернс — в штате Миннесота.
 Бернс — в штате Мичиган.

См. также 
 Бернес

Примечания